Miejscowości w USA:
 Ixonia – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jefferson
 Ixonia – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jefferson
Gminy w USA:
 Ixonia (ang. Ixonia Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jefferson